Линдвалл () — английская фамилия. Известные носители:

 Линдвалл, Анджела (род. 1979) — американская топ-модель и актриса.
 Линдвалл, Одри (1982—2006) — американская фотомодель.